Радковка — топоним:

 Радковка — упразднённое село в Советском районе Ставропольского края России.
 Радковка — левый приток реки Удай, протекающий по Ичнянскому и Прилукскому районам Черниговской области Украины.

См. также